Михаил Ханенко: Ханенко, Михаил Степанович (?1620—?1680) — гетман правобережной Украины.
 Ханенко, Михаил Осипович (1779—1839) — профессор древних языков и российской словесности в Демидовском училище.